Киселёво — деревня в Костровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. ().

Находится примерно в 12 км на юго-запад от Истры, на правом берегу реки Малой Истры, у впадения небольшого ручья Шуровка, высота над уровнем моря 174 м. Севернее, за Малой Истрой — деревни Дергайково, Новосёлово и Телепнёво.

Население

Примечания

Ссылки 
  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОСТРОВСКОЕ
 Сельское поселение Костровское
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра